Bosznia-Hercegovina
Lipje falu Srebrenik községben,  a Tuzlai kantonban

Horvátország
Lipje falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében

Szlovénia
Lipje falu Velenje községben, Savinjska régióban